Resolució angular, poder d'un instrument òptic per formar una imatge 
 Resolució digital
 Resolució espectral, mesura del poder de separació d'un espectrògraf de l'espectre electromagnètic
 Resolució de conflictes
 Resolució de pantalla
 Resolució de triangles, determinació dels diferents elements del triangle 
 Dret:
 Resolució, acte i document que finalitza un procediment administratiu, en què una administració pren una determinació en l'àmbit de les seves competències executives
 Resolució (dret internacional), reconeixement formal dels actes d'una organització internacional mitjançant els quals aquesta manifesta formalment les seves opinions
 Resolució del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, decisió de les Nacions Unides adoptada pels quinze membres del Consell de Seguretat
 Resolució 1973 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides